Szczepki – osada leśna (gajówka) w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka.

Zobacz też 
 Szczepki

Przypisy 

Nowinka (gmina)